Лас Бокас има више значења:

 Лас Бокас (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Бокас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Бокас (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Бокас (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Бокас (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Бокас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику